Чеська Екстраліга 2017—18 — 25-й розіграш чемпіонату Чеської екстраліги. У сезоні 2017—18 брали участь 14 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Попередній етап 
 Оломоуц - Злін 3:1 (3:2, 1:3, 2:1, 3:2)
 «Білі Тигржи» (Ліберець) - Спарта (Прага) 3:0 (3:2 ОТ, 4:1, 4:1)

Основний етап

Втішний раунд

Посилання 
 ЧЕ на hokej.cz  
 ЧЕ на sport.cz  
 Профіль на eurohockey  
 ЧЕ на scoresway 

2018
Чехія
Чехія